Internationale Arbeidsorganisatie, een organisatie van de Verenigde Naties
Internationale Autobus-Onderneming, een voormalige Nederlandse busmaatschappij (1938-1986)